Greeves ist der Name folgender Personen:
Augustus Greeves (1806–1874), früherer Bürgermeister von Melbourne und Parlamentsabgeordneter in Australien
Bert Greeves (1906–1993), britischer Ingenieur
Edward Greeves (1903–1963), australischer Football-Spieler
Marion Greeves (1894–1979), Mitglied des Senats von Nordirland
Nick Greeves, britischer Chemiker
Stuart Greeves (1897–1989), Offizier der britisch-indischen Armee
Teri Greeves (geb. 1970), Künstler in Santa Fe (New Mexico, USA)

Sonstiges:
Greeves Motorcycles, britischer Motorradhersteller
Carji Greeves Medal, australischer Football-Preis